Der Kanton Montigny-le-Bretonneux ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Versailles im Département Yvelines und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Montigny-le-Bretonneux. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 François Deligné (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus zwei Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bevölkerungsentwicklung 

Montignylebretonneux